Троя́ндова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Трояндова вулиця — вулиця в місті Бахмут, Донецька область.
 Трояндова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Трояндова вулиця — вулиця в місті Київ, місцевість Жуляни.
 Трояндова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Трояндова вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Трояндова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, місцевість Совки.

Вулиці